Октопод може да се отнася за:

 Октопод (сериал)- италиански тв сериал
 Октоподи – разред главоноги мекотели